Evette hat mehrere Bedeutungen:
Fraktion der Gemeinde Valtournenche in der Autonomen Region Aostatal, Italien.
siehe auch: Évette-Salbert, Gemeinde im Territoire de Belfort, Frankreich.